Хай-Пойнт:

 Хай-Пойнт — статистически обособленная местность в округе Палм-Бич, штат Флорида, США.
 Хай-Пойнт — статистически обособленная местность в округе Хернандо, штат Флорида, США.
 Хай-Пойнт — город в штате Северная Каролина, США.

См. также